Germania
 Sulzheim – comune della Baviera
 Sulzheim – comune della Renania-Palatinato